Up in the Sky – album dei 77 Bombay Street
Up in the Sky – singolo dei 77 Bombay Street